Бушуй — село в Пировском районе Красноярского края , административный центр Бушуйского сельсовета.

География 
Находится в примерно в 17 километрах по прямой на юг от районного центра села Пировское.

Климат 
Климат резко континентальный. Самый теплый месяц — июль, со средней температурой +17,8 °С, с абсолютным максимумом +34,6 °С. Самый холодный месяц — январь: средняя температура составляет –20,1 °С, абсолютный минимум –52,5 °С.

История
Упоминается с 1783 года, в 1792 году в Бушуйском числилось 23 двора, 156 жителей. В 1926 году учтено 467 жителей. В советское время работали колхозы «Молодой коммунар» и «Сибиряк».

Население  
Постоянное население составляло 208 человек в 2002 году (79% русские),  148 в 2010.

Примечания 

Населённые пункты Пировского района